Barrio ou Bárrio, nom commun signifiant « quartier » respectivement en espagnol (sans accent) et en portugais (avec accent), peut également être un nom propre qui désigne alors :

Toponymes 

 El Barrio, surnom de Spanish Harlem.

Portugal  
 Bárrio, une des paroisses civiles de la municipalité d'Alcobaça, située dans le district de Leiria ;
 Bárrio, une des paroisses civiles de la municipalité de Ponte de Lima, située dans le district de Viana do Castelo.

Espagne  
 Barrio, est une commune appartenant à la municipalité de Valdegovía, située dans la Communauté autonome basque.

Patronyme 

Nieves González Barrio (1884-1965), pédiatre espagnole ;
Cristina López Barrio (1970-), femme de lettres espagnole ;
Diego Martínez Barrio (°1883 - +1962), homme politique espagnol ;
 Sebastian Barrio (1971-), acteur pornographique français.

Cinéma 

 Barrio, film espagnol de Fernando León de Aranoa de 1998.

Musique 
 Barrio, chanson de Mahmood de 2019.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme